Тойси — названия ряда населённых пунктов:

 Тойси — село в Батыревском районе Чувашии
 Тойси — село в Цивильском районе Чувашии

См. также 
Кроме того, слово Тойси в своем названии содержат:
 Старые Тойси — деревня в Батыревском районе Чувашии
 Тойси-Паразуси — деревня в Ибресинском районе Чувашии
 Кашмаш-Тойси — деревня в Ибресинском районе Чувашии
 Первые Тойси — деревня в Цивильском районе Чувашии

Той по горномарийски это серебро. Си, сир это берег, сторона. Тойси по горномарийски это серебряная сторона или вторая, после Шинера, по значимости населенный пункт.   Ши- золото, самый лучший по горномарийски.